Хосе Антонио Дорадо Рамирес (, 10 июля 1982) — испанский футболист, защитник, выступающий за испанский клуб «Эхеа».

Клубная карьера 
Хосе Антонио Дорадо начинал свою карьеру футболиста в испанском клубе «Реал Сарагоса», выступая за её резервную команду в Сегунде B. Летом 2004 года он перешёл в команду Сегунды «Лерида». В 2006 году она вылетела из второй по значимости лиги Испании, и следующий год Дорадо вновь провёл в Сегунде B. Летом 2007 года он стал игроком «Уэски», с которой в 2008 году добился продвижения в Сегунду.

В середине 2010 года Хосе Антонио Дорадо подписал контракт со севильским «Бетисом», в составе которого спустя год он выиграл Сегунду. 27 августа 2011 года 29-летний футболист дебютировал в Примере, выйдя в основном составе в гостевом поединке против «Гранады». 31 марта 2012 года он забил свой первый гол на высшем уровне, отметившись в гостевом матче с «Малагой».

В январе 2013 года Дорадо перешёл в «Вильярреал», а в июле 2015 — в «Райо Вальекано».

Достижения 
«Реал Бетис»
 Победитель Сегунды: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Сарагоса B»
Игроки ФК «Лерида»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Эхеа»